André Meyer (bankar), američki bankar, kolekcionar umjetnina, filantrop
André Meyer (hokej na travi), francuski hokejaški reprezentativac, sudionik OI
André Meyer (nogomet), švicarski nogometaš